Bilderdijk ist der Familienname folgender Personen:

 Katharina Wilhelmina Bilderdijk-Schweickhardt (1776–1830), zweite Ehefrau des niederländischen Dichters Willem Bilderdijk und selbst ebenfalls Dichterin 
 Willem Bilderdijk (1756–1831), niederländischer Jurist und Schriftsteller